Az NSZA Szófia női labdarúgócsapata a bolgár bajnokság résztvevője. Fennállásuk során több alkalommal nyertek bajnoki címet, emellett pedig a nemzeti kupasorozatban is Bulgária legmeghatározóbb együttese.

Klubtörténet 
Az Szófiában megalapított Nemzeti Sportakadémia (Националната спортна академия) női labdarúgó részlege 2005-től vette át a bolgár élvonal vezető szerepét. Az eltelt időszak alatt mindössze hét mérkőzésen veszített pontot ellenfeleitől és a bajnokság mellett a kupában is tekintélyes eredményekkel büszkélkedhet.

Szinte állandó résztvevője a Bajnokok Ligájának, de számottevő sikert még nem értek el a nemzetközi megmérettetéseken.

UEFA Bajnokok Ligája

Sikerlista 
 Bajnok (18): 1991, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
 Kupagyőztes (18): 1992, 1994, 1997, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021

Játékoskeret 
2021. augusztus 1-től

Korábbi híres játékosok

Jegyzetek

Források 

 

 

Bolgár női labdarúgócsapatok
1942-ben alapított labdarúgócsapatok